Ловречан може бити:

 Ловречан (Иванец), насељено место у саставу града Иванца, Вараждинска жупанија у Републици Хрватској
 Ловречан (Златар-Бистрица), насељено место у општини Златар-Бистрица, Крапинско-загорска жупанија, у Републици Хрватској